Tretep kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tretep, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Tretep, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar